Lune (Duitsland), een zijrivier van de Weser in Duitsland
Lune (Engeland), een rivier in Engeland
Lune River (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Lune (Narnia), een personage uit De Kronieken van Narnia
Lhûn (of Lune), een fictieve rivier uit J.R.R. Tolkiens boek In de ban van de ring
Lune (Pajo), een plaats in het regentschap Dompu van de provincie West-Nusa Tenggara